Jerzy Potocki (1594–1612) – zginął w bitwie pod Sasowym Rogiem
 Jerzy Potocki (zm. 1685) – sędzia ziemski krakowski, podczaszy chełmski
 Jerzy Potocki (zm. 1747) – starosta grabowiecki i tłumacki
 Jerzy Michał Potocki (1753–1801) – dyplomata, poseł, starosta tłumacki
 Jerzy Potocki (1889–1961) – ziemianin, dyplomata, senator
 Jerzy Potocki (1932–1966) – archeolog, taternik i alpinista
 Jerzy Przemysław Potocki (1912–1983) – Sprawiedliwy wśród Narodów Świata